Deutscheck heißen folgende geographische Objekte:

 Deutscheck (Gemeinden Mühlgraben, Sankt Martin), Ort bei Mühlgraben und St. Martin an der Raab, Burgenland

 Stare Strącze, Ort im Powiat Wschowski, Woiwodschaft Lebus, Polen (1937–1945, davor Alt Strunz, Kreis Glogau, Schlesien)
 Borawskie (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen  (1938–1945, davor Borawsken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen) 
  Trzek, Ort im Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen, Polen (bis 1945, Kreis Schroda, Posen)

Siehe auch:
 Deutscheneck